Zawody w skokach narciarskich na XXVIII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 22 lutego – 1 marca 1997 w norweskim Trondheim. Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Fin Janne Ahonen (skocznia normalna) i Japończyk Masahiko Harada (skocznia duża). W zawodach drużynowych triumfowali Finowie.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (22.02.1997)

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (01.03.1997)

Konkurs drużynowy na skoczni K120 (27.02.1997)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Trondheim NOR 1997.02.22 MS World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Trondheim NOR 1997.02.27 MS Dr World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Trondheim NOR 1997.03.01 MS World Ski Championshps

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1997 w sportach zimowych

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1997#Smučarski skoki